Bobâlna két romániai település román neve:
 Alparét, Kolozs megyében
 Bábolna, Hunyad megyében